Peralta – gmina w Hiszpanii
 Peralta – miasto w Dominikanie
 Peralta – miasto w USA
 Peralta – stanowisko archeologiczne w Meksyku